Han Xinyun e Christina McHale erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Ioana Raluca Olaru e Ol'ha Savčuk hanno sconfitto Gabriela Dabrowski e Yang Zhaoxuan con il punteggio di 0–6, 6–4, [10–5].

Teste di serie 

  Monica Niculescu /  Abigail Spears (quarti di finale, ritirate)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (primo turno)

 Gabriela Dabrowski /  Yang Zhaoxuan (finale)
 María Irigoyen /  Liang Chen (primo turno)

Wildcard 

  Alison Bai /  Lizette Cabrera (primo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (ritirate)

 Pauline Parmentier /  Francesca Schiavone (primo turno)

Alternate 

  Alison Bai /  Lizette Cabrera (primo turno)

 Jessica Moore /  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2017